Erebus steht für:

 Erebos, den griechischen Gott der Finsternis (griech. Schreibweise)

Davon abgeleitet (lateinische Schreibweise):
 Erebus (Marskrater)
 Erebus Montes, Berggruppe auf dem Mars
 Erebus (Gattung), eine Gattung der Schmetterlinge und Typusgattung der Familie Erebidae
 HMS Erebus, mehrere britische Kriegs- und Forschungsschiffe
 Erebus Basin, Antarktis
 Erebus Bay, Bucht der Ross-Insel in der Antarktis
 Erebus-Gletscher, Gletscher auf der Ross-Insel in der Antarktis
 Erebus-Gletscherzunge, Verlängerung des Erebus-Gletschers auf der Ross-Insel in der Antarktis
 Erebus-und-Terror-Golf, Bucht vor der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel
 Mount Erebus, Vulkan auf der Ross-Insel in der Antarktis
 Erebus (Buch), Sachbuch des britischen Autors Michael Palin (2019)

Siehe auch:

 Erebos (Roman), ein Thriller von Ursula Poznanski.